La saison 2009 du Championnat du Pakistan de football est la sixième édition de la National Premier League, le championnat de première division national pakistanais. Les équipes engagées sont regroupées au sein d'une poule unique où elles affrontent deux fois leurs adversaires, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures équipes de deuxième division.

C'est le club de Khan Research Laboratories FC qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement, à égalité de points mais avec une meilleure différence de buts que Pakistan Army. C'est le tout premier titre de champion du Pakistan de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe du Pakistan face à PIA FC.

Les deux clubs relégués sont finalement repêchés à l'issue de la saison, à la suite de la décision de la fédération d'étendre le championnat à 16 clubs à partir de la saison suivante.

Participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique : victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0.

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat du Pakistan de football

Lien externe 
  Résultats complets sur le site RSSSF

Pakistan
2009
2009 au Pakistan